Aleksandr Ivanovitsj Roemjantsev, Russisch diplomaat 
 Aleksandr Roemjantsev (schaatser), Aleksandr Vadimovitsj Roemjantsev